Al Quşayr kan syfta på:

Egypten 
1 El Quseir (ort i Egypten), Al-Bahr al-Ahmar,

Syrien 
2 Al Quşayr (distriktshuvudort), Homs, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar